J 15 steht für:

 Junkers J 15, ein ziviles Flugzeug
 Johnson-Körper J15, die verlängerte Quadratbipyramide, siehe Johnson-Körper #modifizierte Pyramiden

J15 steht für:
 Autobahn A4 (Schweiz) #J15, eine ehemalige kantonale Autostrasse

J-15 steht für:

 Shenyang J-15, ein Jagdflugzeug

J15